Anthelidae är en familj av fjärilar. Anthelidae ingår i överfamiljen Lasiocampoidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Anthelidae 184 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Anthelidae